Ганьковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ганьковичи — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Ганьковичи — деревня в Воложинском районе Минской области.

Украина 
 Ганьковичи — село в Мостисском районе Львовской области.